Festes: Esquadra de Moros i Cristians. Participen en les desfilades de Moros i Cristians
 Policia: Mossos d'Esquadra, Cos de policia de Catalunya.
Mosso d'Esquadra, rang d'agent policial de primer nivell jeràrquic dels Mossos d'Esquadra.
 Esquadra militar
 Esquadra naval

També és el barbarisme que designa, incorrectament, l'escaire.